429 км, 429-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 429 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 260018
 429 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 216814
 429 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815696